Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „5”:

Austro-węgierska:
 5 Dywizja Kawalerii Honwedu (1913–1918)

Francuska:
 5 Lekka Dywizja Kawalerii (1940)

Rosyjska:
 5 Dywizja Kawalerii (ros. 5-я кавалерийская дивизия) 1833–1835, 1835–1875 i 1875–1918

Radzieckie:
 5 Kubańska Dywizja Kawalerii (ros. 5-я Кубанская кавалерийская дивизия) (1920–1921)
 5 Turkiestańska Dywizja Kawalerii (ros. 5-я Туркестанская кавалерийская дивизия) (1920–1921)
 5 Stawropolska Dywizja Kawalerii (ros. 5-я Ставропольская кавалерийская дивизия имени тов. Блинова) (1924–1941) → 1 Stawropolska Dywizja Kawalerii Gwardii
 5 Besarabsko-Tannenbergska Dywizja Kawalerii Gwardii (ros. 5-я гвардейская кавалерийская Бессарабско-Танненбергская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия имени Г.И. Котовского) (1941–1946)